Hawái puede hacer referencia a:

Hawái, estado de Estados Unidos.
Condado de Hawái, perteneciente al Estado de Hawái.
Archipiélago de Hawái
Isla de Hawái, perteneciente al anterior archipiélago.
Antiguo Hawái, período de Hawái antes de la llegada de los europeos y la posterior unificación como reino.
Reino de Hawái, antiguo reino en el archipiélago.
República de Hawái, antigua república en el archipiélago.
Territorio de Hawái, territorio antecesor al Estado de Hawái.
Hawai (India), localidad de la India, centro administrativo del distrito de Anjaw en el estado de Arunachal Pradesh.
Hawái (canción), canción de Maluma.
Hawaii (película de 1966), película de George Roy Hill de 1966.
Hawaii (película de 2013), película de Marco Berger de 2013.
Hawaii, Oslo, película noruega.